Szyba ist ein polnischer Orts- und ein Familienname:
 Szyba (Ełk), Stadtteil von Ełk im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sybba, 1938 bis 1945 Walden, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen
 Szyba (Nowe Miasteczko), Dorf im Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Scheibau, Dorf im kreis Freystadt, Schlesien

 Michał Szyba (* 1988), polnischer Handballspieler